Andrzej Bartkowiak (ur. 1950) – polski operator filmowy i reżyser
 Andrzej Bartkowiak (ur. 1972) – polski strażak, nadbrygadier, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej od 2019